Імператор Ґо-Касіваба́ра (, ґо-касівабара тенно; 19 листопада 1464 — 19 травня 1526) — 104-й Імператор Японії, синтоїстське

божество. Роки правління: 16 листопада 1500 — 19 травня 1526.

Біографія 
Імператор Ґо-Касівабара народився 19 листопада 1464 року. Він був первістком Імператора Ґо-Цутімікадо. Матір'ю хлопчика була фрейліна Нівата Асако, донька міністра печатки Нівати Наґакати. Новонародженому дали ім'я Кацухіто

1500 року, після смерті батька, принц став новим Імператором Японії. Через політичну і фінансову кризу, спричинену смутою Онін, церемонія інтронізації проведена не була. Лише 1521 року, завдяки грошовій допомозі осацького монастиря Хонґандзі і його настоятеля Дзіцуньо, монарх зміг офіційно здійснити обряд і проголосити себе правителем легітимної країни.

Правління Імператора Ґо-Касівабари супроводжувалося розвалом центрального державного апарату та міжусобицями регіональних володарів. В таких умовах монарх намагався відродити авторитет Імператорського двору шляхом відновлення стародавніх практик управління державою. З цією метою він вивчав двірецький церемоніал, історію та класичну літературу. За життя монарх упорядкував біографічні «Записи Імператора Ґо-Касівабари», а також дві поетичні антології — «Збірку японських пісень Імператора Ґо-Касівабари» та «Класифікацію сотні віршів Імператора Ґо-Касівабари».

19 травня 1526 року Імператор Ґо-Касівабара помер у 61-річному віці. Його поховали в гробниці Фукаса-но-кіта, в районі Фусімі, в Кіото..

Генеалогічне дерево

Примітки

Джерела та література 

  『新編　日本史辞典』 (Нове видання. Словник історії Японії) / 京大日本史辞典編纂会. — 東京: 東京創元社, 1994. — P.1057—1058.
  『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) (''Історія Імператорів

Посилання 

  Список усипальниць Імператорів Японії // Офіційна сторінка Управління Імператорського двору Японії 

Імператори Японії